Pegelhaus steht für:
Pegelhaus (Bad Düben)
Pegelhaus (Koblenz)
Pegelhaus (Worms)
Pegelhaus (Dresden)